Vatikanski koncil je ime dveh ekumenskih koncilov:
Prvi vatikanski koncil (1869-70)
Drugi vatikanski koncil (1962-65)